Bryan Colangelo – dirigente sportivo statunitense
 Jerry Colangelo – ex cestista, dirigente sportivo e allenatore di pallacanestro statunitense
 Richard John Colangelo – attore e sceneggiatore statunitense